Cnemopachus är ett släkte av skalbaggar. Cnemopachus ingår i familjen spetsvivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spetsvivlar
Cnemopachus